Silbatos puede referirse a:
 Plural de silbato, un instrumento de viento.
El nombre común de la planta Chaerophyllum hirsutum.
 El nombre común de la planta '''''Dipsacus fullonum.